Simon IV van Montfort (1160-1218), heer van Montfort (1181-1218), graaf van Toulouse en Rouergue (1214-1218)
 Simon IV van Lippe (1404-1429), heer van Lippe (1415-1429)